Brian Clifton (voetballer)
Brian Clifton (componist)